Grand Prix de France 2022 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап серии Гран-при сезона 2022/2023, организованный французской федерацией ледовых видов спорта. Соревнования прошли с 4 по 6 ноября 2022 года в Анже, Франция. Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Информация на сайте французской федерации ледовых видов спорта.
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Ноябрь 2022 года
Спорт во Франции в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Анже